Kei Nishikori era il detentore del titolo dal 2013 e si è confermato per il terzo anno consecutivo superando in finale Kevin Anderson per 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Kei Nishikori (campione)
 Kevin Anderson (finale)
 John Isner (quarti di finale)
 Aleksandr Dolgopolov (secondo turno)

 
  Ivo Karlović (secondo turno) 
  Steve Johnson (quarti di finale) 
  Benjamin Becker (primo turno) 
  Adrian Mannarino (primo turno)

Wild card 

  Kevin Anderson (finale)
  Jared Donaldson (secondo turno)

 
  Stefan Kozlov (primo turno)

Qualificati 

  Ryan Harrison (secondo turno)
  Austin Krajicek (quarti di finale)

  Denis Kudla (secondo turno) 
  Thanasi Kokkinakis (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Memphis Open 2015
ATP World Tour 2015